

Armi 
Stocco – un tipo di spada dalla lama affusolata e robusta, adatta ai colpi di punta
 Stocco pontificio – spada con cui il Papa omaggiava i condottieri distintisi nel servizio della Santa Sede o nella difesa della Cristianità.

Cucina 
 Stocco di Mammola – sorta di stoccafisso
Stocco o pesce stocco – termine utilizzato in alcune regioni italiane per indicare lo stoccafisso

Persone 
 Diego Stocco – compositore italiano
 Francesco Stocco – generale garibaldino
 Guglielmo Stocco – scrittore italiano
 Myriam Stocco – modella e politica francese
 Oddo Stocco – presbitero italiano, Giusto tra le nazioni
 Vincenzo Stocco – politico italiano

Altro 
 Francesco Stocco – cacciatorpediniere, poi torpediniera, della Regia Marina
 Stocco – fusto del mais